Contea di Hidalgo o Hidalgo County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hidalgo (Nuovo Messico)
 Contea di Hidalgo (Texas)
 Il vecchio nome della Contea di Monterey (California) è Contea di Hidalgo